Alex Cowie, joueuse de squash et de tennis anglaise ;
 Don Cowie (né en 1983), footballeur écossais ;
 Donald Cowie (né en 1962), skipper néo-zélandais ;
 Doug Cowie (1926-2021), footballeur et entraîneur de football écossais ;
 Isaac Cowie (1848-1917), pionnier, marchand de fourrures et homme politique canadien ;
 Robert Cowie (1842–1874), médecin et écrivain britannique.

Autre 
 Cowie Water est un fleuve d'Écosse.